Meurin steht für:
 Römerbergwerk Meurin in Rheinland-Pfalz

Meurin ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Meurin (1885–nach 1965), deutschen Autor
 Leo Meurin (1825–1895), deutscher katholischer Theologe, Missionar, Jesuit, Erzbischof von Port-Louis (Mauritius)